Grzegorz Kmita, ps. Patyczak – muzyk i wokalista punkrockowy
 patyczaki – owady z rzędu straszyków